Vișina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vișina (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Vișina (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Vișina (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Vișina (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Vișina (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea

 Vișina Nouă, Gemeinde im Kreis Olt